Индом — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Индом — посёлок в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Индом — посёлок в Сенгилеевском районе Ульяновской области.